Igreja Matriz São José (Mogi Mirim) - no Brasil
 Paróquia Matriz São José (Salesópolis) - no Brasil
 Igreja Matriz de São José (São José) - no Brasil
 Igreja Matriz de São José de Ribamar - no Brasil

Desambiguação